Željko Ivezić (né en 1965), astrophysicien croato-américain.
 , astéroïde de la ceinture principale nommé d'après Željko Ivezić.